Richard Henry Dana peut faire référence à :

 Richard Henry Dana, Sr., (1787–1879), auteur et poète américain
 Richard Henry Dana, Jr., (1815–1882), avocat et auteur américain, fils du précédent